Il doppio del torneo di tennis Oberstaufen Cup 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Hugo Armando e Alexandre Simoni che hanno battuto in finale Tomas Behrend e Karsten Braasch 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Lee Pearson /  Grant Silcock (semifinali)
 Hugo Armando /  Alexandre Simoni (Campioni)

 Giorgio Galimberti /  Vincenzo Santopadre (semifinali)
 Tomas Behrend /  Karsten Braasch (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Oberstaufen Cup 2000